Argentijnse volleybalploeg (vrouwen) - Nationaal vrouwen-volleybalteam voor Argentinië
 Argentijnse volleybalploeg (mannen) - Nationaal mannen-volleybalteam voor Argentinië